Henk Pröpper (militair) (1906-1995), een Nederlandse luitenant-admiraal
 Henk Pröpper (politicus) (1931-2022), een Nederlands politicus
 Henk Pröpper (uitgever) (1958), een Nederlands uitgever